Der Begriff A500 steht für:
 Adam A500, ein US-amerikanisches Flugzeug
 Amiga 500, den meistverkauften Amiga-Computer von Commodore
 Logistat A500, eine speicherprogrammierbare Steuerung von AEG
 Sony Alpha 500, ein Kameragehäuse von Sony

A500